Керосинка 

 Керосинка — бытовой нагревательный прибор для приготовления и разогревания пищи.
 «Керосинка» — неофициальное прозвище Российского государственного университета нефти и газа.

См. также 
 Керосиновая лампа